Brunetti est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Angelo Brunetti, homme politique italien ;
 Antonio Brunetti (1735/1745–1786), violoniste italien ;
 Antonio Brunetti (1767-1845), compositeur italien ;
 Argentina Brunetti, actrice américaine ;
 Carlo Brunetti, coureur cycliste italien ;
 Dana Brunetti, producteur de cinéma et de télévision américain ;
 Enrico Adelelmo Brunetti, musicien et entomologiste britannique ;
 Gaetano Brunetti, violoniste et compositeur italien ;
 Ivan Brunetti, auteur de bande dessinée américain d'origine italienne ;
 Paulo Brunetti, acteur argentin basé au Chili.

Personnage de fiction 
 Guido Brunetti, commissaire vénitien d'une série de romans policiers écrite par Donna Leon.

Divers 
 Brunetti, société de fabrication et marque d'amplificateur pour guitare.

Patronyme italien